Роксанн Харт (, род. 27 июля 1952) — американская актриса, номинант на премии «Тони» и «Драма Деск».

Жизнь и карьера 
Харт родилась в Трентоне, штат Нью-Джерси, и в середине 1970-х дебютировала на бродвейской сцене. В течение 1980-х она выступала во многих постановках, номинируясь на «Тони» за лучшую женскую роль второго плана в пьесе «Страсти» 1983 года. С 1984 года Харт замужем за актёром Филипом Касноффом, у них двое детей.

Харт сыграла несколько основных ролей на большом экране, в таких фильмах как «Вердикт» (1982), «О, Боже! Ты дьявол» (1984) и «Горец» (1986). Также она сыграла множество второстепенных ролей в других фильмах, а также ведущих в сделанных для телевидения. С 1994 по 1998 год она снималась на регулярной основе в медицинской драме CBS «Надежда Чикаго». В дополнение у Харт были второстепенные роли в «Как в кино» (HBO, 1992-1993), «Медиум» (CBS, 2006-2010) и «Жеребец» (HBO, 2010-2011). В качестве гостя она появилась в «Скорая помощь», «Закон и порядок», «Мыслить как преступник», «Тюрьма Оз», «Анатомия страсти», «Ищейка» и «C.S.I.: Место преступления».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Хораса Грили
Актрисы XX века
Актрисы XXI века
Киноактрисы США
Актрисы театра США
Актрисы телевидения США